Ghisalberti ist der Familienname folgender  Personen

Alberto Maria Ghisalberti (1894–1986), italienischer Historiker, Herausgeber des Dizionario biografico degli Italiani 
Sergio Ghisalberti (* 1979), italienischer Radrennfahrer